Notfallnahrung bezeichnet:

 Überlebensrationen oder Notrationen, darunter
 Einmannpackungen, Verpflegungspakete der Bundeswehr mit sofort verzehrbarer Nahrung
 Komprimierte Nahrungsmittel-Riegel
 Kommissbrot, ein haltbares Brot zur Verpflegung von Soldaten
 Sondernahrungsmittel für Ernährungshilfe (Nahrungsmittelhilfe)